Суперкубок Белоруссии по футболу 2023 — 14-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. В нём приняли участие чемпион Беларуси 2022 года солигорский «Шахтёр» и обладатель Кубка Беларуси 2021/2022 ФК Гомель.

Участники

Отчёт о матче 
Матч состоялся 25 февраля 2023 года на минском стадионе «Динамо-Юни».

Победу со счётом 1:0 одержали солигорчане и во второй раз стали обладателями трофея.

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2022
 Кубок Белоруссии 2021/2022

Примечания

Ссылки 

2023
Б
Футбольные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 2023 году
Матчи ФК Гомель
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск